Side, település Törökországban, Antalya tartományban
side, sintó rituális tárgyakat díszítő cikkcakkos papírszalag
Side, a Travis együttes dala